San Víctor puede referirse a:

Personas 
 San Víctor papa, papa n.º 14 de la Iglesia católica de 189 a 199;
 San Víctor de Mauritania, soldado romano y mártir cristiano del  muerto en las persecuciones del emperador Maximiano;
 San Víctor de Alejandría (alrededor del );
 San Víctor de Capua, obispo italiano del ;
 San Víctor, eremita, en la Champaña, en Francia ();
 San Víctor de Nantes (alrededor del );
 San Víctor de Cerezo, también conocido como San Vítores. Mártir español del .

Lugares

San Víctor, localidad de la Argentina.

San Víctor, barrio del municipio de Baganga en la provincia filipina de Davao Oriental.

Abadía de San Víctor, ilustre centro escolástico e intelectural parisino del  donde se estudió, especialmente, teología y la filosofía.

San Víctor, municipio de la Provincia de Espaillat.